Schollaert ist der Nachname folgender Personen:

 Frans Schollaert (1851–1917), belgischer katholischer Politiker und Premierminister
 Paul Schollaert (* 1940), belgischer Komponist, Chorleiter und Priester

Sonstiges:
 Schollaert-Kanal, Meerenge in der Antarktis